Google Play
 Play Framework

Музичні альбоми:
 Play (альбом Moby)
 Play (альбом Майка Штерна)